Второе Отделение — название населённых пунктов.

Россия 
 Второе Отделение — населённый пункт в Бековском районе Пензенской области.
 Второе Отделение — населённый пункт в Каменском районе Пензенской области.
 Второе Отделение — село в Лопатинском районе Пензенской области.
 Второе Отделение  — населенный пункт Пензенского района Пензенской области.

Другое 
 Второе отделение Собственной Его Императорского Величества канцелярии было образовано 4 апреля 1826 года взамен Комиссии составления законов (1796-1826), состоявшей при Государственном совете. Главной задачей отделения было составление Свода законов Российской империи.

См. также 
 Первое Отделение
 Третье отделение
 2-е отделение совхоза
 2-е отделение совхоза «Арженка» 
 Отделение №2